Держа́вна програ́ма озбро́єння — довгостроковий плановий документ, що визначає номенклатуру, строки, вартість та обсяги поставок і розробок озброєння і військової техніки (ОВТ).

Базується на вимогах Концепції національної безпеки.

озброєння